Сергей Сомов:
 Сомов, Сергей Алексеевич (1920—2011) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, старший лейтенант, Герой России (1996).
 Сомов, Сергей Михайлович (1854—1924) — петроградский губернский предводитель дворянства, член Государственного совета.